Рафаел Валензуела има више значења:

 Рафаел Валензуела (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рафаел Валензуела, Сан Хосесито (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику